A Vale 102 FM (Rádio Vale do Taquari) é uma emissora de rádio brasileira do município de Coxim, Mato Grosso do Sul. Opera na frequência de 102,9 FM.

História 
Foi criada no dia 19 de julho de 1979 por Michel Pedro José, João Leite Schmidt outros empresários em um momento em que a região fazia parte do então Estado do Mato Grosso, tinha carência de um órgão de comunicação e portanto mesmo com a potência de 1.000 Watts, foi se tornando ano a ano a grande destaque das cidades de Coxim, Pedro Gomes, Rio Verde de MT e da Região. Seus fundadores, não mediram esforços para que a mesma entrasse no ar, com uma grande inauguração , estando presente o Governador do Estado , na época Dr. Marcelo Miranda.

Por muitos anos a RVT, foi a única emissora da Região Norte do Estado Do Mato Grosso do Sul, sendo seguida depois por outras emissoras. Ao passar sua potência para 5.000 watts, consolidou - se como a mais potente emissora do norte de nosso Estado.

Tem uma programação focada no estilo sertanejo, proporcionando aos seus ouvintes música, entretenimento e informação com o seus programas jornalísticos. 

Programas de noticias nacionais, regionais e locais, programa policial, todos muito bem produzidos tornam a Rádio Vale do Taquari líder de audiência  em coxim e região.

De  2006 a 2015 foi afiliada da rede Jovem Pan - Sat, onde juntas transmitiram grandes partidas de esportivas e automobilísticas, dentre elas a Copas do Mundo, olimpíadas, campeonatos Estaduais e brasileiro. Devido a nova proposta da Pan News, deixou o quadro de afiliadas seguindo com programação local.

No dia 10 de maio de 2016, o Brasil fez a primeira grande audiência pública para conceder outorgas de faixa FM para as emissoras que optaram pela migração. Nesta primeira ação, 55 emissoras assinaram seus contratos de adaptação de outorga e iniciaram suas implantações de sistema transmissão. Em julho de 2018 a Rádio Vale do Taquari migra para o FM (Frequência Modulada) operando em 102,9. Estreando nessa data a sua nova programação. 

A rádio é organizadora da Festa do Peixe, tradicional evento local.

Atualmente a emissora é dirigida por Antônio Carlos José.

Programas 
 Viola Caipira
 Coxim Precisa Saber
 Alto Astral
 Jornal do Meio Dia
 Na sombra do pé do cedro
 As 7 melhores
 Natureza Verde
 A Hora da Ave Maria
 Pausa para Meditação

Ligações externas 
 

Vale do Taquari
Estações de rádio fundadas em 1979